Acantholippia, monotipski biljni rod iz porodice sporiševki. Jedini predstavnik mu je A. seriphioides iz Argentine.

Sinonimi 
 Acantholippia deserticola (Phil.) Moldenke = Aloysia deserticola (Phil.) Lu-Irving & N.O'Leary
 Acantholippia hastulata Griseb. = Aloysia salsoloides (Griseb.) Lu-Irving & N.O'Leary
 Acantholippia punenis Botta = Aloysia deserticola (Phil.) Lu-Irving & N.O'Leary
 Acantholippia riojana Hieron. ex Moldenke = Aloysia riojana (Hieron. ex Moldenke) Lu-Irving & N.O'Leary
 Acantholippia salsoloides Griseb. = Aloysia salsoloides (Griseb.) Lu-Irving & N.O'Leary
 Acantholippia tarapacana Botta = Aloysia tarapacana (Botta) Lu-Irving & N.O'Leary
 Acantholippia trifida (Gay) Moldenke = Aloysia trifida (Gay) Lu-Irving & N.O'Leary
 Acantholippia trifida var. reichei Moldenke = Aloysia trifida (Gay) Lu-Irving & N.O'Leary

Izvori 

Sporiševke